Ferval est un patronyme porté notamment par :
 Pierre Ferval (1899-1983), acteur français.

C'est aussi le pseudonyme de :
 Claire Ferval, de son vrai nom Claire Chevalier, (née en 1939), chanteuse française ;
 Henri Ferval (1913-1993), pseudonyme de Victor Werner, auteur belge de roman policier et de roman d’espionnage.
Claude Ferval, de son vrai nom Marguerite Aimery Harty de Pierrebourg née Thomas-Galline (1856-1943), femme de lettre française.

Homonymie de pseudonyme